Corrélation peut désigner :

Mathématiques 
 corrélation, lien existant entre deux variables statistiques ; plusieurs variables peuvent être regroupées dans une matrice de corrélation.
 iconographie des corrélations, représentation graphique des relations les plus remarquables issues d’une matrice de corrélation.
 attaque par corrélation, méthode de cryptanalyse utilisée contre le chiffrement par flot.
 corrélation croisée, désigne la covariance de vecteurs aléatoires en statistiques ; s'appelle aussi covariance croisée en traitement du signal et mesure la similarité entre deux signaux.

Psychologie 
 corrélation, lien existant entre deux concepts en sciences cognitives.
 corrélation illusoire ou corrélation trompeuse, tendance à inventer ou à exagérer une corrélation entre des évènements.

Philosophie 
 Il y a selon Edmund Husserl, corrélation  entre tous les étants d'un même monde subjectif.

Physique 
 corrélation électronique, expression utilisée en physique pour désigner l'interaction entre électrons dans un système quantique.

Biologie 
 loi de corrélation des formes, énoncée par Georges Cuvier, permet de reconstituer l'ensemble du corps d'un animal à partir d'un seul de ses organes.

Autres 
 corrélation sur une plate-forme, processus de liaison de données tactiques de l'OTAN qui doit résoudre les ambiguïtés et les informations de surveillance contradictoires.
 Cum hoc ergo propter hoc, sophisme qui consiste à prétendre que si deux événements sont corrélés, alors il y a un lien de cause à effet entre les deux.